Fredløs kan henvise til:

 Fredløshed – en straf, der blev brugt ved meget grove forbrydelser
 Fredløs (planteslægt) – planteslægt
 Fredløs (film fra 1909) – en dansk stumfilm fra 1909 instrueret af ubekendt
 Fredløs (film fra 1935) – en dansk dramafilm fra 1935, instrueret af George Schnéevoigt